Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2018 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Ekaterina Makarova et Elena Vesnina ne défendront pas leur titre. Pourtant vainqueurs ensemble du tournoi de Madrid en mai, cette dernière avait mis fin à sa collaboration avec sa compatriote la semaine suivante pour disputer Roland-Garros avec Jeļena Ostapenko. Cette fois-ci, Elena Vesnina déclare forfait sans en donner la raison. C'est la première fois depuis 2006 que la Russe manque Wimbledon.

Lauréats 
En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková battent en finale Nicole Melichar et Květa Peschke et signent un doublé après leur victoire à Roland-Garros quelques semaines auparavant. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline, leur  ensemble.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2018
Wimbledon Double dames
Tournoi de Wimbledon 2018